Bīleh Savār kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīleh Savār (kommunhuvudort i Iran), Ardabil, 
 Shahrestān-e Bīleh Savār, kommun, Ardabil, 

Robotskapade Iranförgreningar